Андреяновский — название населённых пунктов в России:

 Андреяновский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Андреяновский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.